

Geografia

Austria 
 Wallendorf – ex comune ora frazione di Mogersdorf, comune nel distretto di Jennersdorf (Burgenland)

Germania 
 Wallendorf – comune nel circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)
 Wallendorf – frazione di Lichte, comune nel circondario di Saalfeld-Rudolstadt (Turingia)
 Wallendorf (Luppe) – ex comune ora frazione di Schkopau, comune nel circondario della Saale (Sassonia-Anhalt)

Romania 
 Wallendorf im Nösnerland – antico nome tedesco di Unirea, frazione del municipio di Bistrița nel distretto di Bistrița-Năsăud (Transilvania)

Slovacchia 
 Wallendorf – antico nome tedesco di Spišské Vlachy, città nel distretto di Spišská Nová Ves (Košice)